Padasuka kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Padasuka (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,85, long 107,90), 
 Kelurahan Padasuka (administrativ by i Indonesien, lat -6,87, long 107,53), Jawa Barat, 
 Kelurahan Padasuka (administrativ by i Indonesien, lat -6,89, long 107,66), Jawa Barat, 
 Kelurahan Padasuka (administrativ by i Indonesien, lat -6,90, long 107,65), Jawa Barat, 
 Desa Padasuka (administrativ by i Indonesien, Banten, lat -6,26, long 106,18), 
 Desa Padasuka (administrativ by i Indonesien, Banten, lat -6,31, long 106,19), 
 Desa Padasuka (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -7,24, long 107,25), 
 Desa Padasuka (administrativ by i Indonesien, Banten, lat -6,37, long 106,35), 
 Desa Padasuka (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -7,22, long 107,81), 
 Desa Padasuka (administrativ by i Indonesien, Nusa Tenggara Barat), 

Robotskapade Indonesienförgreningar